Парламентские выборы в Косово прошли 11 июня 2017 года.

Предыстория 
10 мая 2017 года парламент Косово выразил недоверие правительству Исы Мустафы. Президент Косова Хашим Тачи распустил парламент.

Избирательная система 
Парламентская ассамблея Косова состоит из 120 депутатов. 100 из них избираются по пропорциональной система 20 мест зарезервировано для национальных меньшинств.

Участники

Опросы

Результаты

Примечания

Выборы в Косове
2017 год в Косово
Косово
События июня
События 11 июня